Агвас Бланкас има више значења:
  Агвас Бланкас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агвас Бланкас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агвас Бланкас (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агвас Бланкас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику